Der Scottish League Cup wurde 1958/59 zum 13. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 9. August 1958 und endete mit dem Finale am 25. Oktober 1958 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen die Glasgow Rangers im Old Firm durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel traf Heart of Midlothian auf Partick Thistle. Die Hearts erreichten zum zweiten Mal das Endspiel im Ligapokal nach 1955. Die Jags aus Glasgow erreichten nach 1954 und 1957 zum dritten Mal das Finale. Die Hearts gewannen durch einen 5:1 Endspielsieg zum zweiten Mal den Titel. Für die Jags war es bereits die dritte Finalniederlage. In der schottischen Meisterschaft wurden die Hearts als amtierender Meister, hinter den Rangers Zweiter. Partick Thistle wurde Neunter.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1958.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 1. und 3. September 1958.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 10. September 1958. Die Rückspiele fanden am 16. und 17. September 1958 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 1. Oktober 1958.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1958/59 bei statto.com

1958/59
Fußballsaison 1958/59